Niedermoser ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Niedermoser (1910–1996), österreichischer Zisterzienser, Abt des Stiftes Schlierbach
 Franz Niedermoser (1901–1946), österreichischer Psychiater, der an Krankenmorden zur NS-Zeit beteiligt war
 Otto Niedermoser (1903–1976), österreichischer Szenenbildner, Architekt und Hochschullehrer
 Peter Niedermoser (* 1961), österreichischer Pathologe